Приветненский сельский совет — административно-территориальные единицы в Автономной Республике Крым (согласно административно-территориальному делению Украины):

 Приветненский сельский совет — в Алуштинском городском совете.
 Приветненский сельский совет — в Кировском районе.

См. также 
 Приветненское сельское поселение